Міхаель Ейтан (уродж. Міхаель Ейтан Гіршпрунга, нар. 3 червня 1944, Тель-Авів) — ізраїльський політик, член кнесету від партії Лікуд.
 Ейтан Шемеулевич (3 березня 1978) — ізраїльський футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 2012 року.
 Ейтан Тібі (івр. איתן טיבי‎, нар. 16 листопада 1987, Єрусалим) — ізраїльський футболіст, захисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів) та національної збірної.
 Ейтан Фокс (англ. Eytan Fox; 21 серпня 1964, США) — відомий ізраїльський кінорежисер і сценарист.
 Ейтан Боріцер (* 1950) — американський письменник дитячої літератури.